Robertsfors (gemeente), een Zweedse gemeente
Robertsfors (plaats), een plaats in deze gemeente